O Desafio Internacional de Tênis de 1913 foi a 12ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Como a equipe das Ilhas Britânicas venceu no ano anterior, o desafio voltou à Europa depois de cinco anos. Participaram do torneio as equipes da Australásia, dos Estados Unidos e do Reino Unido, além do retorno da Bélgica e dos debuts de Alemanha, África do Sul e Canadá. A competição teve os Estados Unidos como campeões. O desafio final foi em Wimbledon, Londres.

Disputas

Grupo Mundial

Desafio Final

Fonte

  Página oficial da Davis Cup

1913
1913 no tênis